Polska nazwa rodzajów:
 Nautilus – mięczak z rzędu łodzików
 Scaphidium – chrząszcz
 Navicula – okrzemka